W Wielkiej Brytanii znajduje się ponad 40 000 jezior (w tym sztucznych) o powierzchni powyżej 1 ha. Na poniższej liście wyszczególnione zostały jeziora o powierzchni co najmniej 400 ha (4 km²).

Lista

Mapy

Przypisy 

 
Wielka Brytania